Villa Serrano (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Villa Serrano (plaats), een plaats in deze gemeente